Wallgang steht für:

 Bestandteil befestigter Anlagen, siehe Liste von Fachbegriffen im Festungsbau
 Prozession zu einer Pilgerstätte mit religiöser Bedeutung, siehe Wallfahrt